Схрейверс Йосип (1876—1945) — бельгійський чернець, редемпторист.
 Піт Схрейверс (1946—2022) — нідерландський футболіст, воротар.
 Сібе Схрейверс (*1996) — бельгійський футболіст, нападник.

Нідерландські прізвища